Locomotiva FS 810 (I)
Locomotiva FS 810 (II)